Alexander McGillivray ist der Name folgender Personen:

* Alexander McGillivray (Politiker, 1750) (1750–1793), kanadischer Politiker der Muskogee
 Alexander McGillivray (Politiker, 1884) (1884–1940), kanadischer Politiker (Alberta Conservative Party)